Golden Nugget ist der Name des

 Hotels Golden Nugget Atlantic City
 Hotels Golden Nugget Las Vegas
 Hotels Golden Nugget Laughlin